San Pail, född den  i Port Perry i Ontario, är en kanadensisk travhäst som tävlade mellan 2007 och 2015. Han tränades av Rodney Hughes och kördes oftast av Randy Waples. Han är mest känd för att ha tagit tre raka segrar i Maple Leaf Trot.

Karriär 
San Pail föddes 2004 efter hingsten San Pellegrino och undan stoet Village Beauty. Han debuterade på travbanorna som treåring. Under debutsäsongen tog han endast 4 segrar på 24 starter, och vann bland annat ett försök till Ontario Sires Stakes Gold.

Totalt sprang San Pail in 3 012 029 kanadensiska dollar på 113 starter, varav 54 segrar. Han tog karriärens största segrar i Maple Leaf Trot 2009, 2010, 2011), Nat Ray Trot (2011) och Breeders Crown Open Trot (2011).

Då han tog sin tredje raka seger i Maple Leaf Trot, lyckades han med en bedrift som endast Grandpa Jim lyckats med innan (1969, 1970, 1971). 2011 utsågs han till Horse of the Year i både USA och Kanada.

Slutet på tävlingskarriären 
Han avslutade sin tävlingskarriär i augusti 2015, och valdes in i den kanadensiska travsportens Hall of Fame 2016. Han räknas som en av Kanadas bästa travhästar någonsin.

Statistik

Starter 
Källa:

Referenser

Externa länkar
Video från YouTube där San Pail tar sin tredje raka seger i 2011 års upplaga av Maple Leaf Trot

Hästar födda 2004
Kanadensiska travhästar